Бронислав Малаховский:
 Малаховский, Бронислав Брониславович (1902—1937) — советский архитектор и художник-карикатурист, оформитель книг, сын Бронислава Сигизмундовича.
 Малаховский, Бронислав Сигизмундович (1867—1934) — русский и советский инженер, создатель паровоза серии С, брат Адама.